Miejscowości w USA:
 Penn Hills – jednostka osadnicza w stanie Pensylwania, w hrabstwie Allegheny
Gminy w USA:
 Penn Hills (ang. Penn Hills Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Allegheny